Snob steht für:
 Snob, eine Person, die offensiv Reichtum und gesellschaftliche Überlegenheit zur Schau stellt
 Der Snob, 1914 erschienene Komödie in drei Aufzügen von Carl Sternheim
 Der Snob (1986), Studioaufzeichnung des Fernsehens der DDR von 1986
 The Snob (1921), ein US-amerikanischer Stummfilm von Sam Wood
 The Snob (1924), ein US-amerikanischer Stummfilm von Monta Bell
 Snob-Motorenwerk, ehemaliges deutsches Motorenwerk

Snobs steht für:
 Snobs, eine australische Fernsehserie
 DIE SNOBS – Sie können auch ohne Dich, eine deutsche Sitcom

Siehe auch:

 Snobeffekt